Краснопе́вцев — русская фамилия; имеет женскую форму Краснопевцева. Известные носители:

 Краснопевцев, Георгий Михайлович (1907—1998) — советский гребец и тренер по гребле;
 Краснопевцев, Дмитрий Михайлович (1925—1995) — советский художник-авангардист;
 Краснопевцев, Лев Николаевич (1930—2021) — советский историк, диссидент;
 Краснопевцев, Николай Иванович — советский учёный, конструктор хлебопекарных печей.
 Краснопевцев, Семён Александрович (1896—1954) — советский военачальник, генерал-полковник артиллерии (1944).
 Краснопевцев, Фёдор Васильевич (1817—1896) — православный подвижник, жил и скончался в Томске